Osiedle Kosmonautów – osiedle mieszkaniowe w Poznaniu, na obszarze jednostki pomocniczej Nowe Winogrady Wschód
 Osiedle Kosmonautów – zwyczajowa nazwa osiedla mieszkaniowego we Wrocławiu, znajdującego się na obszarze jednostki Gądów-Popowice Płd.